Silicon Valley Classic 2023 er en tennisturnering for kvinder, der bliver afviklet udendørs på hardcourt i San José State University i San Jose, Californien, USA i perioden . - . august 2023. Det er den 52. udgave af Silicon Valley Classic siden den første turnering i 1971, og turneringen afvikles af sponsorhensyn under navnet Mubadala Silicon Valley Classic.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg $ ????, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Damesingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, heraf:
 ?? spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . juli 2023 (fire uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damedouble

Deltagere 
Turneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 ?? direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Kilder 

 Mubadala Silicon Valley Classic 
 WTA - San Jose 2023 

2023
WTA Tour 2023